Fittipaldi puede referirse a:

 Wilson Fittipaldi Senior, periodista y piloto de automovilismo brasileño, fundador de las 1000 Millas Brasileñas.
 Wilson Fittipaldi Júnior,  piloto de automovilismo brasileño, hijo de Wilson Senior, hermano de Emerson y padre de Christian.
 Emerson Fittipaldi, piloto de automovilismo brasileño, hijo de Wilson Senior, hermano de Wilson Júnior y dos veces campeón de Fórmula 1.
 Christian Fittipaldi, piloto de automovilismo brasileño, hijo de Wilson Júnior.
 Pietro Fittipaldi, piloto de automovilismo brasileño, nieto de Emerson
 Enzo Fittipaldi, piloto de automovilismo brasileño, nieto de Emerson y hermano de Pietro
 Emerson Fittipaldi Jr., piloto de automovilismo brasileño, hijo de Emerson Sr.
 Fittipaldi Automotive, equipo de Fórmula 1 brasileño, creado por Wilson Jr. y Emerson.